Kiersch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kiersch (* 1968), deutscher Schauspieler und Filmproduzent
 Fritz Kiersch (* 1951), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Kirsch